Сент-Круа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на північний схід від Парижа, 120 км на південний схід від Ам'єна, 15 км на південний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Круа на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Круа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Круа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Круа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Круа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена